Chala steht für:

 Chala (Höhenstufe), Höhenstufe in den Anden
 Chala-See, See in Tansania
 Chala (Sprache), Sprache in Ghana
 Chala (Volk), Volk in Ghana
 Chala (Caravelí), Stadt in der Provinz Arequipa in Peru
 antike Stadt in Assyrien, heute Sarpol-e Zahab in der Provinz Kermānschāh im Iran, siehe Hulwan
 die Hauptstadt eines ehemaligen äthiopischen Königreichs, siehe Königreich Gera
 eine Bauform in Bengalen, siehe Indische Architektur#Bengalen
 eine Romanfigur (Graf Chala) von Ida von Reinsberg-Düringsfeld

Familienname:
 Carmen Chalá, ecuadorianische Judoka 
 Cléber Chalá, ecuadorianischer  Fußballspieler
 Emerson Chalá (* 1991), ecuadorianischer Hürdenläufer
 Guido Iván Minda Chalá, ecuadorianischer Bischof
 Keneni Chala, äthiopische Läuferin 
 Liliana Chalá, ecuadorianische Läuferin
 Nicole Chalá (* 2002), ecuadorianische Sprinterin 
 Pierre Tucoo-Chala (1924–2015), französischer Historiker und Mediävist

Vorname:
 Chala Dechase, äthiopischer Läufer 
 Chala Kelele, äthiopischer Cross-Läufer  
 Chala Urgessa, äthiopischer Cross-Läufer